2 miejscowości w Polsce:
 Osina Mała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice
 Osina Mała – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów